Новомихайловка () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
В Донецкой области имеются ещё два одноимённых населённых пункта, в том числе село Новомихайловка к юго-западу от Донецка в Марьинском районе.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Весёлое, Василевка, Раздольное

СЗ: —

СВ:  Новозарьевка, Воровское, Каменка

З: Новоласпа, Староласпа

В: Широкое

ЮЗ: Солнцево, Красный Октябрь

ЮВ: Краснополье, Розовка

Ю: Солнцево, Богдановка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 50 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424587505. Почтовый индекс — 87262. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87262, Донецкая область, Старобешевский р-н, с.Солнцево, пл.Ленина, 61

Примечания

Ссылки 
 Новомихайловка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района